Heitzelsberg ist der Name folgender Orte:

 Heitzelsberg (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Heitzelsberg (Gemeinde Krems), Ortschaft der Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten